Stati Uniti d'America
 Aquilla – villaggio della Contea di Geauga, Ohio
 Aquilla – città della Contea di Hill, Texas